Haidhof ist der Gemeindename von
 Haidhof (Gemeinde), ehemalige Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern

Haidhof ist der Ortsname von

Deutschland:
 Haidhof (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haidhof (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Haidhof (Gingst), Ortsteil der Gemeinde Gingst, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Haidhof (Gräfenberg), Ortsteil der Stadt Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Haidhof (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haidhof (Lauingen), Ortsteil der Stadt Lauingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Haidhof (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil der Gemeinde Maxhütte-Haidhof, Stadt im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haidhof (Michelsneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Michelsneukirchen, Landkreis Cham, Bayern
 Haidhof (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Haidhof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Haidhof (Schnaittenbach), Ortsteil der Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Haidhof (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Haidhof (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haidhof (Straßkirchen), Ortsteil der Gemeinde Straßkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haidhof (Sulzemoos), Ortsteil der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau, Bayern
 Haidhof (Teunz), Ortsteil der Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haidhof (Tirschenreuth), Ortsteil der Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Haidhof (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Haidhof (Wertheim), Wohnplatz bei Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hinterer Haidhof, Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Vorderer Haidhof, Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern

Österreich:
 Haidhof (Gemeinde Allentsteig), ehemaliger Ort im Truppenübungsplatz, heute Heeres-Land- und Forstwirtschaftsverwaltung
 Haidhof (Gemeinde Ernstbrunn), Ortsteil in der Gemeinde Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Heidhof
 Haidlhof
 Haidenhof
 Heithöfen